Халилбейли — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Халилбейли, Султан Агахалил оглы (1930—1965) — советский шахматист; 1-й азербайджанский мастер спорта СССР.
 Халилбейли, Тебриз Халил Рза оглы (1964—1992) — азербайджанский военнослужащий, участник Карабахской войны, Национальный герой Азербайджана.